Іджирак (міфологія) — гігант в ескімоській міфології
 Іджирак (супутник) — супутник Сатурна